49-й Драфт НХЛ 2011 проходил 24 и 25 июня 2011 года в Сент-Поле, Миннесота, США, на домашней арене клуба «Миннесота Уайлд», Xcel Energy Center. Последний раз драфт проходил в Миннесоте в 1989 году на арене Метрополитан Спортс Центр, на которой играла «Миннесота Норт Старз». По итогам драфт-лотереи право выбирать первым досталось худшему клубу в сезоне 2010/2011 — «Эдмонтон Ойлерз». В финальном рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ на первом месте среди североамериканских игроков был канадец Райан Ньюджент-Хопкинс, а среди европейцев — швед Адам Ларссон. Райан Нюджент-Хопкинс и был выбран первым. Российских хоккеистов было выбрано девять человек, что на одного больше, чем на драфте 2010 года. Первым из россиян был выбран Владислав Наместников — 27 общий номер.

Рейтинг проспектов

Ход драфта 

«Эдмонтон Ойлерз» под первым номером ожидаемо выбрали центрфорварда клуба Западной хоккейной лиги «Ред-Дир Ребелз» Райана Нюджента-Хопкинса, забившего 31 гол и набравшего 106 очков в прошедшем сезоне.

Вторым «с молотка» ушёл шведский форвард Габриэль Ландеског из команды Хоккейной лиги Онтарио «Китченер Рейнджерс», ставший игроком «Колорадо Эвеланш». Третьим — самый ценный игрок недавно завершившегося розыгрыша Мемориального Кубка, нападающий «Сент-Джон Си Догс» Джонатан Юбердо, который был выбран «Флоридой Пантерз».

Замыкают пятерку лучших защитник Адам Ларссон («Нью-Джерси Девилз») и форвард Райан Строум («Нью-Йорк Айлендерс»).

Первого россиянина под 27-м общим номером выбрали «Тампа Бэй Лайтнинг». Генеральный менеджер этой команды играл за «Детройт Ред Уингз» вместе с «Русской Пятеркой» и неудивителен тот факт, что он выбрал на драфте Владислава Наместникова, племянника его бывшего партнера по команде Вячеслава Козлова, который вырос в Мичигане, где в то время играл руководитель «Лайтнинг». Айзерман выбрал россиянина и во втором раунде — Никиту Кучерова, выпускника ЦСКА. Кучеров произвел большое впечатление на скаутов на юниорском Чемпионате мира и сильно улучшил свои позиции. Действующие обладатели Кубка Стэнли, «Бостон Брюинз», выбрали Александра Хохлачёва.

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)Выделены обладатели Кубка Стэнли

Раунд 1 

 3. «Колорадо Эвеланш» получили выбор в первом раунде драфта 2011 года, нападающего Джея Макклемента и защитника Эрика Джонсона от «Сент-Луис Блюз» в обмен на защитника Кевина Шаттенкирка, нападающего Криса Стюарта и выбор во втором раунде драфта 19 февраля 2011 года.

 11. «Торонто» получил выбор в первом раунде и нападающего Джо Колборна от «Бостона» 18 февраля 2011 в результате обмена защитника Томаша Каберле.

Раунд 2 

 1. «Сент-Луис Блюз» получили выбор во втором раунде драфта, защитника Кевина Шаттенкирка и нападающего Криса Стюарта от «Колорадо Эвеланш» в обмен на выбор в первом раунде драфта 2011 года, нападающего Джея Макклемента и защитника Эрика Джонсона 19 февраля 2011 года.

Раунд 3

Раунд 4

Раунд 5

Раунд 6

Раунд 7

Итоги драфта

Примечания

См. также 
НХЛ в сезоне 2011/2012

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ

2011 год в хоккее
Драфты НХЛ
Июнь 2011 года